Светлана Смирно́ва:
 Смирнова, Светлана Алексеевна — российская спортсменка, стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Смирнова, Светлана Васильевна (род. 1952) — советский и российский поэт, автор-исполнитель.
 Смирнова, Светлана Константиновна (род. 1962) — председатель Совета Ассамблеи народов России, депутат Государственной Думы III и IV созывов.
 Смирнова, Светлана Станиславовна (род. 1956) — советская и российская актриса, народная артистка России.
 Смирнова, Светлана Ивановна (род. 1958) — советская и российская балерина.